Santorelli ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Santorelli (* 1988), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Mike Santorelli (* 1985), italo-kanadischer Eishockeyspieler